Калинівська селищна рада — Київська область, Броварський район
 Калинівська селищна рада — Київська область, Обухівський район
 Калинівська селищна рада — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Калинівська селищна рада — Херсонська область, Бериславський район